Rufus Daniel Isaacs (1860-1935), advocat i polític britànic
 Rufus Philip Isaacs (1914-1981), matemàtic estatunidenc
 Rufus Isaacs, entomòleg estatunidenc